Dzuan Veh (m. ) foi um oficial militar sassânida do começo do , ativo durante o reinado do xá  . É citado em 603/604, durante o começo da guerra bizantino-sassânida de 602-628, quando foi enviado por Cosroes II contra a Armênia. Invernou em Dúbio e na primavera lutou sem sucesso contra os bizantinos em Egivarte, próximo de Erevã, onde foi morto. Foi sucedido por Dadoes.

Bibliografia 

 

 

Generais de Cosroes II
Persas do século VI
Persas do século VII
Sassânidas envolvidos nas guerras bizantino-sassânidas
Guerra bizantino-sassânida de 602-628